Эди́мо Ферре́йра Ка́мпос (; родился 15 января 1983, Нитерой, Рио-де-Жанейро), более известный как Эдиньо () — бразильский футболист, центральный опорный полузащитник клуба «Коритиба».

Биография 
Наиболее известен по выступлениям за бразильский клуб «Интернасьонал», за который он играл в 2003—2008 гг. За этот период Эдиньо выиграл множество титулов, включая победы в Кубке Либертадорес и Клубном чемпионате мира 2006 года, а также Южноамериканский кубок 2008.

Во второй половине 2008 года, после ухода из команды Фернандана, Эдиньо был капитаном «Интернасьонала».

С 22 января 2009 года Эдиньо стал игроком итальянского клуба Серии А «Лечче».

В начале 2010 года перешёл в «Палмейрас». Год спустя перешёл в стан действующих чемпионов Бразилии, «Флуминенсе». С «трёхцветными» в 2012 году Эдиньо стал чемпионом Бразилии и штата Рио-де-Жанейро.

В 2014—2016 годах выступал за «Гремио», после чего перешёл в «Коритибу».

Достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2012
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (4): 2003, 2004, 2005, 2008
  Чемпион Бразилии (1): 2012
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2006
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2008
 Обладатель Рекопы (1): 2007
 Обладатель Кубка Дубая (1): 2008
 Клубный чемпион мира (1): 2006

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Интера» 
 Профиль на goal.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Боависта»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Флуминенсе»